Южноамериканско първенство по волейбол е волейболно състезание за национални отбори на двугодишен цикъл и организирано от CSV, Южноамериканската волейболна федерация. Това е едновременно състезание за мъже и жени.

Първото южноамериканско първенство е организирано през 1951 в Мексико.

Победители в турнира за мъже

Медали

Победители в турнира за жени

Медали 

Състезания по волейбол
Спорт в Южна Америка